Бердянский морской торговый порт () — порт на побережье Азовского моря в Бердянске, является единственным морским транспортным узлом Запорожской области. Морскими дорогами через Волго-Донской и Беломорско-Балтийский каналы порт связан с регионами России, Казахстана, Ирана, а через Чёрное море — со странами Средиземноморского бассейна, Юго-Восточной Азии и Америки.

Для обеспечения полноценного функционирования порта к нему ведёт подходной канал (фарватер) по Бердянскому заливу.

История порта 
В 1824 году граф Воронцов, генерал-губернатор Новороссийского края отправил экспедицию на Азовское море. Её задачей было найти место для строительства нового морского порта. Капитан Критский, руководивший этой экспедицией, в своём докладе сообщил о нескольких предполагаемых местах, но лучшим назвал место, закрытое от моря Бердянской косой.

2 июня 1830 года газета «Санкт-Петербургские ведомости» сообщила про новый южный порт: «…руководство позволило ныне открыть Бердянсую пристань 1 июня сего года… открытие сей пристани обещает, со временем, большие выгоды не только ближайшим местам Екатерининской и Таврийской губерниям, но и послужит достатку других мест».

В 1980 году порт был награждён орденом «Знак Почёта».

В 1982 году был организован музей Бердянского морского торгового порта.

Экономические показатели 
Грузооборот:
 2012 — 2 318,2 тыс. тонн.
 2013 — 1 982,5 тыс. тонн.

По показателям 2014 за 9 месяцев — 1844,9 тыс.тонн. Рост к показателям предыдущего периода 2013 г. составляет 136,1 %.

Руководство порта 
 И. о. директора ГП «Бердянский морской торговый порт» — Трощенков Александр.
 Начальник Бердянского филиала Администрации морских портов Украины — Барчан Александр.

Основные виды деятельности 
Перевалка:
 генеральных грузов (металлопродукция, тарно — штучные, оборудование и др.);
 навалочных грузов (руда, уголь, химические и минерально.-строительные грузы, кокс и др.);
 насыпных грузов (зерновые, продовольственные и др.);
 наливных грузов (светлые нефтепродукты).
 обработка вагонов, автомашин, судов;
 складирование и хранение грузов;
 штивка, сепарирование, зачистка транспортных средств от перевозимых грузов, крепление, раскрепление и спецкрепление грузов;
 стафировка контейнеров;
 формирование укрупненных грузовых мест.'''

Порт сегодня 
Бердянский морской торговый порт — это современный порт, осуществляющий эффективное обслуживание грузовых перевозок. Планирование и прогнозирование деятельности осуществляется благодаря тесному сотрудничеству с транспортно-экпедиторскими фирмами, сторонними бизнес-структурами и различными заинтересованными организациями.

Развитие спектра портовых услуг осуществляется совместно с ведущими логистическими операторами на основе взаимовыгодного партнерства.

Примечания

Источники 
 
 

Предприятия Бердянска
Порты Азовского моря
Порты Украины